Влади́мир Влади́мирович Ма́зов (8 марта 1981, Тула) — российский футболист, защитник и полузащитник.

Биография 
Воспитанник ДЮСШ «Арсенал», Владимир Мазов начал карьеру в 1998 году в клубе «Арсенал-2» (Тула) на позиции нападающего. В 2000 году дебютировал в первом дивизионе за «Арсенал», за который провёл в общей сложности 5 сезонов в первом и втором дивизионах на позициях защитника, полузащитника и нападающего. 3 апреля 2005 года дебютировал в премьер-лиге за «Томь» в гостевом матче 3-го тура потив «Крыльев Советов». Однако закрепиться в составе Мазову не удалось, и он в ходе сезона перешёл в «Химки». В 2006 году выступал за «Аланию», вместе с которой вышел в первый дивизион. По ходу следующего сезона перешёл в ФК «Салют-Энергия» (Белгород). В 2008 году выступал за «Динамо-Воронеж». Сезон 2009 начал в ФК «МВД России», однако клуб снялся с соревнования, и Мазов перешёл в ФК «Тюмень». В 2010 году выступал за «Нефтехимик» (Нижнекамск). Затем были «Мостовик-Приморье» (Уссурийск) и «Амур-2010» (Благовещенск). В сентябре 2012 года Александр Аверьянов пригласил Мазова в «Орёл». В январе 2013 года был назначен играющим тренером дубля тульского «Арсенала».

Достижения 
 Победитель второго дивизиона: 2003, 2006.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Арсенал-2» Тула
Игроки ФК «Динамо» Тула
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Динамо» Воронеж
Игроки ФК «МВД России»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Мостовик-Приморье»
Игроки ФК «Амур-2010»
Игроки ФК «Русичи-Орёл»